Francesco Artese – artista italiano
 Vitale Artese – politico italiano